La Colección Novelas Gráficas DC Comics es una serie de libros quincenal publicada por Editorial Salvat en conjunto con ECC Ediciones en España para ser distribuido en dicho país y Argentina. Consiste en una colección de libros en tapa dura que reúne historias significativas de superhéroes de la editorial DC Comics así como historias de los orígenes o hechos importantes de estos. La colección también es editada en países como Gran Bretaña, Alemania, Brasil, Polonia, República Checa o Hungría pero generalmente con diferentes orden o contenido.

El primer número, Batman: Silencio, Parte 1, fue puesta a la venta en España en marzo de 2016 al precio promocional de 3,99 €, el segundo a 8,99 € para pasar a tener el precio definitivo de 12,99 €. Originalmente fueron planeados 60 números, extendiéndose luego a 100 entregas. En septiembre de 2019 inició su relanzamiento en España.

En agosto de 2016 comenzó a ser distribuida en Argentina también con periodicidad quincenal. En febrero de 2021 comenzó la  distribución en Colombia.

En enero de 2019 Editorial Salvat en conjunto con ECC Ediciones comenzó la publicación de una colección dedicada a Batman, la leyenda para ser distribuida en España. A comienzos del 2021 Salvat inició una nueva colección titulada Héroes y Villanos. Una nueva colección es anunciada para el 30 de agosto de 2022 dedicada a Universos DC.

Contenido 
Además de la historia principal, cada tomo generalmente incluye la presentación de la obra, breves biografías de los autores, un resumen de la historia del personaje hasta el momento y las tapas correspondientes a las ediciones originales en inglés.

Cada tomo también presenta una "historia clásica" que consiste ya sea en la primera aparición de un personaje o un hecho destacado de su carrera.

Listado de libros 
El siguiente es el listado de libros a publicarse. El contenido de algunos libros puede cambiar y difiere de los publicados en otros países.

Regalos para suscriptores 
Salvat anunció un conjunto de regalos para suscriptores por correo que serían entregados a medida que fuera avanzando los envíos:

Primer envío: Edición Facsímil del primer número de Action Comics y tercer tomo de la colección.
Segunda entrega: Señalador metálico con el logo de DC Comics.
Cuarto envío: Placa metálica reproduciendo la tapa de Detective Comics 27.
Sexto envío: Placa metálica reproduciendo la tapa de Action Comics 1.
Octavo Envío: Sujetalibros.

Especiales Flash de Mark Waid 
Pagando 1,50 € extra por envío a partir de la quinta entrega hasta el tomo 60, los suscriptores de España tenían la posibilidad de conseguir tres tomos dedicados a historias Flash escritas por Mark Waid. Estos tomos fueron entregados a medida que avanzaba la colección. Más adelante, al extenderse la colección, se ampliaron a cinco las entregas. Estos tomos especiales no fueron puestos a la venta en otros países.

Especiales Batman de Neal Adams 
Los siguientes libros 'especiales' fueron puestos a la venta en noviembre de 2016 a un precio de 24,99 €. En julio y octubre de 2017 fueron puestos a la venta en Argentina.

Especiales Sagas DC 
A partir de agosto de 2017 fueron puestos a la venta a un precio de 24,99 € una serie de libros que incluyen sagas clásicas publicadas por DC Comics. A partir de enero de 2018 comenzó a ser distribuidos en Argentina, concluyendo en junio de 2020.

Colección Novelas Gráficas Batman y Superman 
En 2017 comenzó una colección paralela titulada Batman y Superman: Colección Novelas Gráficas dedicada exclusivamente a historias de esos personajes ya sea en solitario o en conjunto. La periodicidad es quincenal. Los primeros dos números fueron puestos a la venta a un precio promocional de 3,99 € y 8,99 € respectivamente, para pasar a tener el precio definitivo de 12,99 € a partir del tercero.  Originalmente fueron anunciados 60, extendiéndose luego a 80 entregas. En Argentina comenzó su distribución en enero de 2018, concluyendo en mayo de 2021.

Listado de libros

Especial El Regreso del Caballero Oscuro 
Tomo solo para suscriptores de España.

Especiales La Caída del Murciélago 
Pagando un extra por envío, los suscriptores solo de España tenían la posibilidad de conseguir 4 tomos dedicados a historias de la Caída del Murciélago. Estos tomos fueron entregados a medida que avanzaba la colección.

Especiales Trinidad 
A partir de octubre de 2017 fueron puestos a la venta a un precio de 24,99 € una serie de libros que incluyen la serie de 52 números titulada Trinity, protagonizada por Superman, Batman y Wonder Woman. En Argentina fue puesto a la venta a partir de julio de 2018, concluyendo en mayo de 2019.

Colección Vertigo 
En agosto de 2018 se inició Colección Vertigo, una colección compuesta por 80 libros en tapa dura dedicada a la publicación de historias emblemáticas del sello Vertigo de la editorial DC Comics. Como las otras colecciones, la primera entrega tiene un precio especial de 3,99 €, la segunda entrega 8,99 € y a partir de la tercera entrega 12,99 €. Como las demás colecciones, ECC Ediciones se encarga de su distribución a tiendas especializadas mientras que Salvat se encarga de la distribución a quioscos y suscripciones directas.

Listado de libros

Especiales Neil Gaiman 
Pagando un extra por envío, los suscriptores de España tenían la posibilidad de conseguir 4 tomos dedicados a Neil Gaiman. Estos tomos fueron entregados a medida que avanzaba la colección.

Referencias

Enlaces externos 

 Sitio oficial Coleccionables ECC
 Sitio oficial Coleccion Novelas Gráficas DC Comics
 Grupo Oficial de Facebook

DC Comics
Historieta de Estados Unidos
Héroes de DC Comics